99,5 FM é uma estação de rádio brasileira concessionada em Santo André e sediada São Paulo, respectivamente cidade e capital do estado de São Paulo. Inicialmente a emissora pertenceu ao Jornal Diário do Grande ABC das famílias Dotto e Puga. A Rádio Scalla 99 FM operava em 99,3 MHZ e tinha predominantemente uma programação orquestrada com canções de Ray Conniff e Frank Pourcel e grandes orquestras e instrumentistas como Pedrinho Mattar. Entre os apresentadores estava Wilson Versolato com A Música ao Cair da Tarde com clássicos instrumentais. Uma curiosidade era a transmissão ao vivo do mosteiro de São Bento quando os sinos assinalavam 18 horas. 

Hoje pertence à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e faz parte da Rede Aleluia. Opera na frequência FM 99,5 MHz. Sua frequência de origem era a FM 99,3 MHz e desde 1 de janeiro de 2019 a mesma migrou para os 99,5 MHz. Antigamente, pertencia à Rádio Diário do Grande ABC S.A. (depois rebatizada como Scalla FM).

Rede Aleluia
99.5 FM (São Paulo)